Авренви́ль:
 Авренвиль () — коммуна во французском департаменте Вогезы региона Лотарингия.
 Авренвиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Авренвиль () — коммуна во французском департаменте Эсон региона Иль-де-Франс.
 Авренвиль () — бывшая коммуна во французском департаменте Верхняя Марна региона Шампань — Арденны, ныне объединена с Труафонтен-ла-Виль.